György Garics (Szombathely, 8 de março de 1984) é um futebolista húngaro naturalizado austríaco que atua como meia. Defende atualmente o Darmstadt.

Carreira 
Começou sua carreira já na Áustria, em 2002, no Rapid Viena, firmando-se entre os titulares a partir de 2004, quando conquistou pelo clube seu primeiro campeonato austríaco. Paralelamente, era também capitão da equipe sub-21 da Áustria.

Em 2006, foi contratado pelo Napoli, ajudando a equipe a retornar à Série A depois de 7 anos, período em que o clube quase faliu. O defensor em 2006 também recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Áustria, e disputará a primeira Eurocopa do país em 2008, quando os germânicos serão co-anfitriões.

Em 2008, foi contratado pela Atalanta de Bérgamo.

Títulos 
Rapid Viena
Campeonato Austríaco: 2005

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Szombathely
Futebolistas da Áustria
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do SV Darmstadt 98
Jogadores da Seleção Austríaca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2008
Jogadores da Eurocopa de 2016
Futebolistas do SK Rapid Wien
Futebolistas do Szombathelyi Haladás